Živković je priimek več oseb:
 Aleksandar Živković (1912-–2000), hrvaški nogometaš
 Aleksandar Živković (*1977), srbski nogometaš
 Andrija Živković (1886-–1957), hrvaški teolog in univ. profesor
 Andrija Živković (*1996), srbski nogometaš
 Antonio Živkovič (*1962), slovenski fotograf
 Boris Živković (*1975), bosensko-hrvaški nogometaš
 Danijel Živković, črnogorski politik
 Dejan Živković (*1979 in *1982), srbska nogometaša
 Dragoje Živković (1927–1994), črnogorski zgodovinar
 Jovan Živković (1826-–1902), srbsko-hrvaški politik
 Katarina Živković (*1989), srbska pevka
 Mihailo Živković, srbski general
 Milenko Živković (1901-–1964), srbski skladatelj
 Miloslav M. Živković, srbski general
 Nataša Živković (*1981), plesalka, igralka, performerka
 Richairo Juliano Živković (*1996), nizozemski nogometaš
 Stefan Živković - Telemak (1780-–1831), srbski prevajalec
 Vasa Živković (1819-–1891), pravnik
 Ljubomir Živković Ilić, narodni heroj
 Petar R. Živković (1879-–1947), srbski general in politik
 Sreten Živković (1895-–1975), hrvaški jezikoslovec (lingvist/filolog)
 Svetislav Živković (1895-–1978), srbski (zdravnik kirurg, ginekolog) in športni delavec
 Zoran Živković (*1948), srbski pisatelj 
 Zvonko Živković (*1959), srbski nogometaš in športni menedžer 
 Živko Živković (1912-–1990), črnogorski general JLA 
 Živko Živković (*1989), srbski nogometaš

Glej tudi 

 poslovebnjen priimek Živkovič

Priimki